Justus Seelhorst ist der Name folgender Personen:

* Justus Konrad Seelhorst (vor 1790–1796), Bürgermeister von Celle
 Justus Rudolph von Seelhorst (1700–1779), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Just Seelhorst